Devetak est un toponyme qui peut désigner :
le mont Devetak, une montagne située à l'est de la Bosnie-Herzégovine ;
Devetak, une localité de Bosnie-Herzégovine située dans la municipalité de Lukavac, dans le canton de Tuzla et dans la Fédération de Bosnie-et-Herzégovine ;
Devetak, un village de Bulgarie situé dans l'obchtina de Karnobat et dans l'oblast de Bourgas ;
Devetak/Devetak, un village du Kosovo situé dans la commune (municipalité) de Shtime/Štimlje, district de Ferizaj/Uroševac (Kosovo) ou district de Kosovo (Serbie).